Флэнаган, Фла́наган, Флэнеган () — фамилия ирландско-шотландского происхождения. Известные носители:
 Флэнаган, Барри (1941—2009) — британский скульптор.
 Флэнаган, Боб (1952—1996) — американский писатель, поэт, музыкант, художник, комик.
 Флэнаган, Джеймс (1884—1937) — американский гребец.
 Флэнаган, Джеймс Уинрайт (1805—1887) — американский политик, сенатор США от штата Техас.
 Флэнаган, Джинн (род. 1957) — американская гребчиха.
 
 Флэнаган, Дэвид — американский программист и писатель, автор пособий по языкам программирования Javascript, Java и Ruby.
 Флэнаган, Люк (род. 1972) — ирландский общественный и политический деятель.
 Флэнаган, Майкл (Майк):
  (1951—2011) — американский бейсболист, победитель Мировой серии 1983 в составе команды «Балтимор Ориолс».
 Флэнеган, Майк (род. 1952) — британский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1962) — американский политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1995—1997).
  (род. 1968) — канадский хоккеист и хоккейный тренер, главный тренер команды «Вальпеличе» высшей лиги чемпионата Италии по хоккею на льду в 2012—2014 годах.
  (род. 1973) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула XXXI (1997) в составе команды «Грин-Бей Пэкерс».
 Флэнаган, Майк (род. 1978) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Флэнаган, Майли (род. 1965) — американская актриса, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Флэнаган, Патрик — американский перетягиватель каната.
 Флэнаган, Рейчел (род. 1982) — австралийская баскетболистка.
 Флэнаган, Ричард (род. 1961) — австралийский писатель.
 Флэнаган, Терри (род. 1989) — британский боксёр, чемпион мира (по версии WBO).
 Флэнаган, Томми (род. 1965) — британский актёр.
 Флэнаган, Фионнула (род. 1941) — ирландская актриса театра, кино и телевидения.
 Флэнаган, Билл (род. 1955) — американский писатель и публицист.
 Флэнаган, Харли (род. 1968) — американский музыкант и автор песен.
 Флэнаган, Хелен (род. 1990) — британская актриса, фотомодель и телеведущая.
 Флэнаган, Шалан (род. 1981) — американская бегунья.

Примечания

См. также 
 Флэннаган